

Miejscowości na Ukrainie 
 Kałyniwka – osiedle typu miejskiego w rejonie browarskim obwodu kijowskiego
 Kałyniwka – osiedle typu miejskiego w rejonie fastowskim obwodu kijowskiego
 Kałyniwka – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego
 Kałyniwka – wieś w rejonie gródeckim obwodu chmielnickiego
 Kałyniwka – wieś w rejonie sarneńskim obwodu rówieńskiego
 Kałyniwka – wieś w rejonie zborowskim obwodu tarnopolskiego
 Kałyniwka – wieś w rejonie szarogrodzkim obwodu winnickiego
 Kałyniwka – wieś w rejonie olewskim obwodu żytomierskiego
 Żołczów (1961–1993 Kałyniwka) – wieś w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankiwskiego.

Zobacz też 
 Kalinówka (miasto)